Le SS Virtus est un club de football saint-marinais fondé en 1964 et basé à Acquaviva.

Histoire

Palmarès 
 Coupe de Saint-Marin
 Finaliste : 1997, 2011

 Supercoupe de Saint-Marin
 Vainqueur : 1998

Anciens joueurs 
 Federico Crescentini

Notes et références 

Virtus
Club de football fondé en 1964